Sitiphus är ett släkte av skalbaggar. Sitiphus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Sitiphus